Христофорова — женская форма фамилии .
 Христофорова, Надежда Константиновна (род. 1940) — российский учёный и преподаватель, заведующая кафедрой ЮНЕСКО по морской экологии ДВФУ, заслуженный деятель науки России.
 Христофорова, Ольга Борисовна (род. 1970) — российский фольклорист, антрополог, специалист в области социальной (культурной) антропологии.